Лучано Тези (, ) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который занимает пост директора обсерватории Пистойезе. В период с 1994 по 2006 год им было открыто в общей сложности 168 астероидов, семь из которых он обнаружил самостоятельно.

В 1980 году он стал основателем ассоциации астрономов-любителей «Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese», а спустя 10 лет в 1990 году это привело к строительству астрономической обсерватории.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (15817) Лучанотези.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов